RhB Ge 4/4 kan verwijzen naar de volgende twee locomotieven:
RhB Ge 4/4 (181), een elektrische locomotief bestemd voor het regionaal vervoer van de Bernina Bahn
RhB Ge 4/4 (182), ook wel Krokodil van de Berninabahn en soms ook wel Bernina-Krokodil genoemd, was een elektrische locomotief bestemd voor het regionaal vervoer van de Bernina Bahn